Епархия Канди — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви.

 Епархия Канди — епархия в Шри-Ланке, входит в митрополию Коломбо;
 Епархия Канди (Бенин) — епархия в Бенине, входит в митрополию Параку.